Shannon O'Neill est un nom pouvant désigner:

Shannon O'Neill (née en 1937), femme politique canadienne en Colombie-Britannique
, comédienne et actrice américaine

Voir aussi

O'Neill, Shannon